Cuvântul Hollywood se poate referi la:

 Cinematografia americană
 Hollywood (cartier al orașului Los Angeles)
 Hollywood (Alabama)
 Hollywood (Arkansas)
 Hollywood (Florida)
 Holywood (oraș în comitatul Down, Irlanda de Nord)
 Hollywood Records (o casă de discuri)
 Hollywood (piesă a cântăreței pop Madonna)
 Hollywood Multiplex, operator de cinematografe din România